Duguay ist der Name verschiedener Personen:

 René Duguay-Trouin (1673–1736), französischer Freibeuter und Marineoffizier
 Ron Duguay (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer